North Rock ist der Name mehrerer Inseln:

in Australien:
 North Rock (Northern Territory)

in den Vereinigten Staaten:
 North Rock (Kalifornien)
 North Rock (Maine)
 North Rock (Massachusetts)
 North Rock (Michigan)
 North Rock (North Carolina)
 North Rock (Oregon)